What Was I Thinking — перший студійний альбом американської групи Disciple.

Композиції 
 Alone – 4:59
 Felt – 3:11
 Mothman – 4:05
 Crawl Away – 5:21
 One Drop – 4:08
 Stronghold – 4:38
 Praze You Lord – 3:46
 Presence - 1:11
 Sorry – 4:37
 Take Me – 4:11
 Why – 4:32
 Jeckyl & Hyde – 4:18
 Amazing Grace Blues – 4:00
 Going Home – 3:46
 Mercy – 4:13

Джерела 
 What Was I Thinking  allmusic
 What Was I Thinking  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми Disciple